Hoelang (Henny Thijssen), een lied van Henny Thijssen uit 2013
 Hoelang (Broederliefde), een lied van Broederliefde uit 2019

Zie ook 
 Hoe lang?, een lied van Nick & Simon uit 2007